Seeholzgraben ist ein Fließgewässername:

 Seeholzgraben (Altmühl), linker Zufluss der Altmühl gegenüber Zweiflingen, Stadt Leutershausen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Seeholzgraben (Aurach), rechter Zufluss der Aurach (zur Regnitz bei Pettstadt) in Neuhausen, Gemeinde Priesendorf, Landkreis Bamberg, Bayern
 Seeholzgraben (Sulzach), linker Zufluss der Sulzach bei Angerhof, Markt Dentlein am Forst, Landkreis Ansbach, Bayern

Siehe auch:
 Seegraben